Хец:

 Хец ( - хец / ) — израильский противоракетный комплекс, созданный при участии американских компаний.
 «ХЕЦ» («Светский сионизм», ) — фракция, отделившаяся в 2006 году от израильской партии Шинуй.
 Хец, Герхард — немецкий пловец, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио.